Echo kan syfta på:

 E – bokstaven, i vissa bokstaveringsalfabet
 Echo – nymfen Ηχω i grekisk mytologi, kopplad till ekofenomenet
 ECHO – en satellit
 Echo (djur) – ett släkte av trollsländor
 Echo (Leona Lewis musikalbum) – ett album av Leona Lewis
 Echo (musikalbum) – ett album av Tom Petty & the Heartbreakers
 echo (kommando) – ett Unixkommando
 Echo (1997) – en amerikansk TV-film från 1997
 60 Echo – en asteroid
 Echo Records – ett brittiskt skivbolag
 Echo (musikpris) – ett tyskt pris som delas ut i kategorierna pop, klassisk och jazz
 Echo (travhäst) – varmblodig travhäst
 Echo, Utah – en ort i Utah, USA
 Amazon Echo – ett märke av smarta högtalare utvecklad av Amazon
 Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)

Se även 
 Eko (olika betydelser)
 ECO